Це слово має кілька значень:

 Альвар — рівнинна форма рельєфу.
 Альвари — дванадцять тамільських поетів-бгактів.
 Альвар — давньоскандинавське ім'я.
 «Альвар» — пісня з альбому «Казки про нас» групи Goldfrapp.
 Альвар — полівінілацитилова смола.

Персоналії 
 Альвар(о) Нуньєс Кабеса-де-Вака — іспанський конкістадор та етнограф.
 Мануель Альвар — іспанський романіст.
 Альвар Гульстранд — шведський офтальмолог.
 Алвар Аалто — фінський архітектор.

Географія 
 Альвар — селище у Вірменії.
 Альвар — селище у Туреччині.
 Альвар-Софла — селище в Ірані.
 Альвар-Оля — селище в Ірані.